Gajec peut désigner :

Toponymie
en 
 Gajec, village 
en 
 Gajec, village